«It's Too Late» puede referirse a:

Música 
 It's Too Late (1956), canción de Chuck Willis - conocida también como "It's Too Late (She's Gone)":
 Versionada por Buddy Holly, Roy Orbison, Derek and the Dominos...
 It's Too Late (1971), canción de Carole King.
 It's Too Late (2004), canción de Evermore.